La denominación Condado de Hughes puede hacer referencia a distintos condados en Estados Unidos:

 Condado de Hughes, condado de Dakota del Sur.
 Condado de Hughes, condado de Oklahoma.